Voir :
 Bibliothèque et Archives nationales (Égypte) ;
 Bibliothèque et Archives nationales d'Irak ;
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec ;
 Bibliothèque et Archives Canada ;
 Bibliothèque et Archives nationales du Togo.